Boca de Arroyo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Boca de Arroyo, Sinaloa, Mocorito, 
 Boca de Arroyo, Guerrero, Atoyac de Álvarez, 
 Boca de Arroyo, Chihuahua, Batopilas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar